Лига Чемпионов КАФ 2021/2022 — 58-ой розыгрыш главного международного клубного первенства Африки. Свой третий титул оформил марокканский «Видад», обыгравший в финале действующего победителя турнира. 

Действующим победителем являлся египетский «Аль-Ахли», который уверенно победил южноафриканский  «Кайзер Чифс» (3:0) и выиграл турнир в рекордный 10-ый раз.

Победитель этого турнира сыграл с победителем Кубка Конференции КАФ 2021/22 за Суперкубок КАФ 2022.

Формат 
Все 54 команды проходят определённый раунд квалификации. Всего 2 раунда (предварительный и первый, его можно назвать основным). 16 победителей проходят в групповой этап ЛЧ, где их разбивают на 4 группы по 4 команды. Матчи проходят в два круга (дома/в гостях), первые 2 клуба отправляются в 1/4 финала.

Участники 
От одной ассоциации в турнир может попасть максимум 2 клуба. Делегации клубов распределяются согласно рейтингу ассоциаций за пять лет (в этом сезоне с 2017—2021).

{| class="wikitable"
|+ Рейтинг ассоциаций 2017—2021 (Оставшиеся страны)
|-
!width=150|Ассоциация (страна)
!width=70|Место
!width=150|Команды
!width=650|Метод квалификации
|-
| Камерун
|13
|Фову Бахам
|Премьер-дивизион 2020/21 Первый на 8-ое августа
|-
| Сенегал
|14
|Тунгвет
|Премьер-лига 2020/21 Чемпион
|-
| Ливия
|15
|Аль-Иттихад
|ЛПЛ 2020/21 Чемпион
|-
| Кот-д’Ивуар
|16
|АСЕК Мимозас|Ивуарийская Лига 1 2020/21 Чемпион
|-
| Кения
|17
|Таскер
|КПЛ 2020/21 Чемпион
|-
| Зимбабве
|18
|Платинум ФК
|Премьер Соккер Лига 2020 Чемпион
|-
| Конго
|19
|Отохо д'Ойо
|Конголезская Лига 1 2021 Чемпион
|-
| Мали
|20
|Стад Мальен
|Премьер Дивизион Мали 2020/21 Чемпион
|-
| Мозамбик
|21
|УД Сонго
|Мокамбола 2019 Вице-чемпион
|-
| Уганда
|22
|Экспресс
|Премьер-Лига Уганды 2020/21 Чемпион
|-
| Буркина-Фасо
|23
|СОНАБЕЛЬ|БПЛ 2020/21 Чемпион
|-
| Гана
|24
|Хартс оф Оук|ГПЛ 2020/21 Чемпион
|-
| Руанда
|25
|АПР|Премьер лига Руанды 2020/21 Чемпион
|-
| Эсватини
|26
|Роял Леопардс|Премьер лига Эсватини 2020/21 Чемпион
|-
| Бенин
|27
|Лото|БПЛ 2020/21 Чемпион
|-
| Ботсвана
|28
|Джваненг Гэлакси|Премьер лига Ботсваны 2019/20 Чемпион
|-
| Эфиопия
|29
|Фасил Кенема|ЭПЛ 2020/21 Чемпион
|-
| Мавритания
|30
|Нуадибу|Лига 1 2020/21 Чемпион
|-
| Того
|31
|АСКО Кара|ТНЧ 2020/21 Чемпион
|-
| Габон
|32
|Буенгиди|Национальный чемпионат Д1 2020/21 Чемпион
|-
| Бурунди
| -
|Массаже Нгози|Премьер лига Бурунди 2020/21 Чемпион
|-
| ЦАР
| -
|Дипломатес|Лига ЦАР 2020/21 Чемпион
|-
| Джибути
| -
|Арта|Премьер лига 2020/21 Чемпион
|-
|Экв. Гвинея
| -
|Аконанги|Примера Дивизион 2020/21 Чемпион
|-
| Гамбия
| -
|Фортуна|Первый дивизион лиги ГФА 2020/21 Чемпион
|-
| Либерия
| -
|ЛПРК Ойлерс|Первый дивизион Либерийской лиги 2020/21 Чемпион
|-
| Малави
| -
|Биг Буллетс|Суперлига Малави 2020/21 Чемпион
|-
| Нигер
| -
|Жандармерия|Премьер лига Нигера 2020/21 Чемпион
|-
| Сомали
| -
|Могадишо Сити|Первый дивизион (Серия А) 2020/21 Чемпион
|-
| Занзибар
| -
|КМКМ|Премьер лига Занзибара 2020/21 Чемпион
|}Ассоциации, неделегировавшие ни одной команды:
  Гвинея-Бисау
  Кабо-Верде
  Коморы
  Лесото
  Маврикий
  Мадагаскар
  Намибия
  Реюньон
  Сан-Томе и Принсипи
  Сейшелы
  Сьерра-Леоне
  Чад
  Эритрея
  Южный Судан

 Квалификация 

 Первый раунд 

 Второй раунд * Примечания:''' для определения победителя применялось правило выездного гола.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф

Сетка

Матчи

1/4 финала

1/2 финала

Финал
Решающий матч состоялся 30 мая 2022 года на стадионе «Мохаммед V» в Касабланке.

Примечания 

Лига чемпионов КАФ